Sealey ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Sealey (1942–1996), englischer Fußballspieler
 Diane Catherine Sealey alias Dee C Lee (* 1961), britische Sängerin
 Les Sealey (1957–2001), englischer Fußballtorwart
 Milton Sealey (* 1928), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Raphael Sealey (1927–2013), britischer Althistoriker

Siehe auch:
 Seley